Ez a szócikk tartalmazza a 2016-os wimbledoni teniszbajnokság női egyes mérkőzéseit.

A torna előtt a világranglista első öt helyezettje (Serena Williams, Garbiñe Muguruza, Agnieszka Radwańska, Angelique Kerber, Simona Halep) volt esélyes arra, hogy a ranglista élére kerüljön. Említést érdemel, hogy a korábbi világelső Caroline Wozniacki a 2008-as Australian Open óta 32 Grand Slam-tornán is kiemeltként játszott, ezúttal nem került a kiemeltek közé. A 2002-es US Open óta ez az első torna, amelyen nem vesz részt sem Marija Sarapova, sem Viktorija Azaranka.

A cím védője Serena Williams volt, aki megvédte címét, miután a döntőben 7–5, 6–3 arányban legyőzte a német Angelique Kerbert, ezzel 22. Grand Slam tornagyőzelmét szerezte, ezzel az open érában szerzett győzelmek számát tekintve beérte Steffi Grafot. Az örökranglistán már csak Margaret Smith Court áll előtte 24 győzelemmel.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredményei 
 Selejtező eredményei 

N1